Hümmeler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hümmeler (1899–1966), deutscher Verleger
 Peter Hümmeler (* 1979), deutscher Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor